A37 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Mueggelheim
 A37 – negli scacchi, codice ECO relativo ad alcune varianti della variante simmetrica della partita inglese